Motocyklowe Grand Prix Hiszpanii 2019 – czwarta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, która rozegrana była 5 maja 2019 roku na torze Circuito Permanente de Jerez.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Klasyfikacja po wyścigu

Przypisy 

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2019
2019 w Hiszpanii
Motocyklowe Grand Prix Hiszpanii
Jerez de la Frontera